Jem Finer (1955- ), musicien et compositeur britannique ;
 Samuel Finer (1915-1993), politologue britannique ;
 Sarah Dawn Finer (1981- ), actrice et auteure-compositrice-interprète suédoise.